Veth ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Veth (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Hilke Veth (* 1946), deutsche Hörspieldramaturgin
 Jan Veth (1864–1925), niederländischer Maler
 Jan Daemesz. de Veth (1595–1625), niederländischer Maler
 Kurt Veth (1930–2012), deutscher Regisseur und Drehbuchautor

weiters:

 Veth Propulsion, ein niederländischer Hersteller (gegründet 1951) von Schiffsantrieben